Josef Suk peut faire référence à :
 Josef Suk (1874-1935), un compositeur tchèque,
 Josef Suk (1929-2011), un violoniste, petit-fils du précédent.